Авторха́нов — чеченская фамилия (). Известные носители:

 Авторханов, Абдурахман Геназович (1908—1997) — русский писатель, историк-советолог, публицист и общественный деятель, доктор политических наук, член Союза Писателей СССР.
 Авторханов, Алихан Хусаинович (род. 1990) — российский боксёр чеченского происхождения, призёр чемпионата России, мастер спорта России.